Натание́ль Корне́лиус «Нейт» Ро́бинсон (; род. 31 мая 1984 года в Сиэтле, штат Вашингтон) — американский бывший профессиональный баскетболист. Играл на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2005 года в первом раунде под общим 21-м номером командой «Финикс Санз» и сразу же обменян в «Нью-Йорк Никс».

Робинсон — трёхкратный победитель конкурса по броскам сверху в рамках звёздного уик-энда (2006, 2009 и 2010). Это особенно примечательно, если учесть, что рост Робинсона — 175 см. Нейт участвовал и в конкурсе 2007 года, где занял второе место, уступив Джеральду Грину. В 2010 году Нейт в третий раз победил в соревновании и стал первым трёхкратным победителем в истории конкурса.

Нейт Робинсон 29 ноября 2020 года выступил в профессиональном бою по боксёрским правилам против блогера Пол, Джейк, где потерпел поражение во втором раунде жёстким нокаутом.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки «Гуарос де Лара»
Игроки БК «Оменетмен»